Nowy Ostrów peut désigner en Pologne :
 Nowy Ostrów, village de la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Nowy Ostrów, village de la voïvodie de Podlachie
 Nowy Ostrów, village de la voïvodie de Poméranie